E04 oder E 04 steht für:

 E04, FAA-Code für den Eunice Airport in Eunice, New Mexico, Vereinigte Staaten
 DR-Baureihe E 04, eine Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Struma, eine Vergrößerung der Schilddrüse nach dem ICD-10-Code

E04